Bananabell bezeichnet:

 Atoke, schiffchenförmiges Perkussionsinstrument aus Eisen in Westafrika
 Barbell (Piercing), spezielle Variante des modernen Piercingschmucks